Сбо́рная Аргенти́ны по футбо́лу () — представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Действующий чемпион мира.

Сборная Аргентины — одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы трижды выигрывали чемпионат мира (в 1978, 1986 и 2022 годах) и 15 раз первенствовали на Кубке Америки.

Аргентина известна своими соперничествами со сборными Бразилии, Уругвая, Германии и Англии из-за исторических противостояний друг с другом на протяжении всей футбольной истории.

Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Лионель Месси (172 матча). Лучший бомбардир сборной — Лионель Месси (98 мячей).

По состоянию на 22 декабря 2022 года в рейтинге ФИФА сборная занимает второе место.

Действующий капитан сборной c 2011 года — нападающий Лионель Месси.

Первые шаги 

Первый матч сборная Аргентины провела с командой Уругвая 16 мая 1901 и завершила его в свою пользу 3:2. По другой версии матч состоялся 20 июля 1902 года и закончился победой аргентинцев со счётом 6:0.

До 1928 года сборная Аргентины играла лишь в пределах Южной Америки. Первый матч вне родного континента команда сыграла в Лиссабоне с командой Португалии (0:0).

Кубок Америки 
Сборная Аргентины участвовала в 42 из 46 турниров на Кубке Америки. Не участвовала в Перу 1939 года, в Бразилии 1949 года, в Перу 1953 года и в Колумбии 2001 года. Аргентина делит первое место по числу завоёванных титулов (как и у сборной Уругвая 15 титулов). Из 195 проведённых ею матчей было выиграно 122, проигран 33 и сыграно вничью 40.

* В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Чемпионат мира 
Национальная команда Аргентины 18 раз участвовала в финальных стадиях чемпионата мира.

* В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Лионелем Скалони для участия в матчах чемпионата мира 2022 в Катаре.
 Игры и голы приведены по состоянию на 22 ноября 2022 года:

Рекордсмены сборной

Наибольшее количество матчей 
Жирным шрифтом выделены действующие игроки сборной. Курсивом — игроки, принявшие решение о завершении карьеры в сборной, но продолжающие выступать на клубном уровне.

Лучшие бомбардиры 

Жирным шрифтом выделены действующие игроки сборной. Курсивом — игроки, принявшие решение о завершении карьеры в сборной, но продолжающие выступать на клубном уровне.

Индивидуальные рекорды игроков 

 Больше всего голов забил в международных соревнованиях, включая товарищеские матчи: 98 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил в международных соревнованиях (включая голы в квалификации к чемпионату мира и в Кубке Конфедераций): 54 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил в международных соревнованиях (не включая голы в квалификации к чемпионату мира и в Кубке Конфедераций): 26 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил в товарищеских матчах: 44 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил за один календарный год: 18 — Лионель Месси, 2022
 Больше всего голов забил в одной квалификации к чемпионату мира: 11 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил во всех квалификациях к чемпионату мира: 28 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил на одном чемпионате мира: 8 — Гильермо Стабиле, 1930
 Больше всего голов забил на всех чемпионатах мира: 13 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил в одном Кубке Конфедераций: 4 — Лусиано Фигероа, 2004—2005
 Больше всего голов забил во всех Кубках Конфедераций: 4 — Габриэль Батистута, 1991—2001 и Лусиано Фигероа, 2004—2005
 Больше всего голов забил в одном Кубке Америки: 6 — Габриэль Батистута, 1991—2001
 Больше всего голов забил во всех Кубках Америки: 13 — Габриэль Батистута, 1991—2001; 13 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил на одном чемпионате Южной Америки: 9 — Умберто Маскио, 1956—1957
 Больше всего голов забил на всех чемпионатах Южной Америки: 17 — Норберто Мендес, 1945—1956
 Больше всего голов забил на одних летних Олимпийских играх: 9 — Доминго Тараскони, 1922—1929
 Больше всего голов забил на всех летних Олимпийских играх: 9 — Доминго Тараскони, 1922—1929
 Больше всего голов забил с пенальти: 25 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего голов забил со штрафного удара: 9 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего забил хет-триков: 8 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего ассистов отдал в международных соревнованиях, включая товарищеские матчи: 53 — Лионель Месси, 2005—
 Больше всего ассистов отдал во всех Кубках Америки: 17 — Лионель Месси, 2007—
 Больше всего получил наград «Лучший игрок матча» на одном чемпионате мира: 5 — Лионель Месси, 2022
 Больше всего получил наград «Лучший игрок матча» на всех чемпионатах мира: 11 — Лионель Месси, 2010—2022
 Больше всего получил наград «Лучший игрок матча» в одном Кубке Америки: 4 — Лионель Месси, 2015, 2021 (2 раза)
 Больше всего получил наград «Лучший игрок матча» во всех Кубках Америки: 14 — Лионель Месси, 2007—2021
 Самый старый игрок, который забил гол на чемпионате мира: 36 лет и 7 месяцев — Мартин Палермо — в 2010 против Греции
 Самый молодой игрок, который забил гол: 18 лет, 7 месяцев и 4 дня — Диего Марадона — в 1979 против Шотландии
 Самый молодой игрок, который забил гол на чемпионате мира: 18 лет и 357 дней — Лионель Месси — в 2006 против Сербии и Черногории
 Самый молодой игрок, который был капитаном команды на чемпионате мира: 22 года и 363 дня — Лионель Месси — в 2010 против Греции
 Самый молодой игрок, который сыграл 100 матчей: 27 лет и 362 дня — Лионель Месси — в 2015 против Ямайки
 Самый молодой игрок, который забил гол на чемпионате Южной Америки/Кубке Америки: 18 лет и 10 месяцев — Диего Марадона — в 1979 против Бразилии
 Единственный игрок, который забил гол всем южноамериканским сборным: Лионель Месси против Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Парагвая, Перу, Уругвая, Венесуэлы
 Игроки, которые забили больше всего голов за один матч: 5 — Мануэль Сеоане; 1925, Хуан Марвесси, 1941; Лионель Месси, 2022
 Игроки, которые забили гол во всех трёх матчах групповой стадии на чемпионате мира: Омар Орестес Корбатта, 1958; Лионель Месси, 2014
 Игроки, которые забили больше всего голов за один матч на чемпионате мира: 3 — Гильермо Стабиле, 1930; Габриэль Батистута, 1994, 1998; Гонсало Игуаин, 2010
 Игроки, которые забили больше всего голов за один матч на чемпионате Южной Америки/Кубке Америки: 5 — Мануэль Сеоане, 1925; Хуан Марвесси, 1941
 Игроки, которые выиграли «Золотую бутсу» на чемпионате мира: 8 голов в 1930 — Гильермо Стабиле, 6 голов в 1978 — Марио Кемпес
 Игроки, которые выиграли «Золотую бутсу» в Кубке Америки: 4 гола в 1975 — Леопольдо Луке, 3 гола в 1983 — Хорхе Бурручага, 6 голов в 1991 — Габриэль Батистута, 4 гола в 1995 — Габриэль Батистута
 Игроки, которые выиграли «Золотую бутсу» чемпионате Южной Америки: 3 гола в 1921 -Хулио Либонатти, 4 гола в 1922 — Хулио Франчия, 3 гола в 1923 — Валдино Агирре, 6 голов в 1925 — Мануэль Сеоане, 7 голов в 1927 — Альфредо Каррикаберри и Сегундо Луна, 4 гола в 1935 — Эрминио Масантонио, 5 голов в 1941 — Хуан Марвесси, 7 голов в 1942 — Эрминио Масантонио и Хосе Мануэль Морено, 6 голов в 1945 — Норберто Мендес, 8 голов в 1955 — Родольфо Мичели, 9 голов в 1957 — Умберто Маскио, 5 голов в 1959 — Хосе Санфилиппо, 5 голов в 1967 — Луис Артиме
 Игроки, которые выиграли «Золотую бутсу» на летних Олимпийских играх: 9 голов в 1928 — Доминго Тараскони

Главные тренеры сборной 

 1921 — Педро Каломино (играющий тренер)
 1924—1925 Анхель Васкес
 1927—1928 Хосе Лаго Мильян
 1928—1929 Франсиско Оласар
 1929—1930 Франсиско Оласар и Хуан Хосе Трамутола
 1934  Фелипе Паскуччи
 1934—1937 Мануэль Сеоане
 1937—1939 Анхель Фернандес Рока
 1939—1958 Гильермо Стабиле
 1959 Викторио Спинетто
 1959 Хосе Мануэль Морено
 1960 Гильермо Стабиле
 1960—1961 Викторио Спинетто
 1961 Хосе д’Амико
 1962 Хуан Карлос Лоренсо
 1962 Нестор Росси
 1962 Джим Лопес
 1963 Орасио Амабле Торрес
 1963 Хосе д’Амико
 1964—1965 Хосе Мария Минелья
 1965 Освальдо Субельдия
 1966 Хуан Карлос Лоренсо
 1967 Джим Лопес
 1967 Кармело Фараоне
 1967—1968 Ренато Чезарини
 1968 Хосе Мария Минелья
 1969 Умберто Маскио
 1969 Адольфо Педернера
 1970—1972 Хуан Хосе Писсути
 1972—1973 Омар Сивори
 1973 Мигель Игномирьельо
 1974 Владислао Кап
 1974—1982 Сесар Луис Менотти
 1982—1990 Карлос Билардо
 1990—1994 Альфио Басиле
 1994—1998 Даниэль Пассарелла
 1998—2004 Марсело Бьелса
 2004—2006 Хосе Пекерман
 2006—2008 Альфио Басиле
 2008—2010 Диего Марадона
 2010—2011 Серхио Батиста
 2011—2014 Алехандро Сабелья
 2014—2016 Херардо Мартино
 2016—2017 Эдгардо Бауса
 2017—2018 Хорхе Сампаоли
 2018— Лионель Скалони

Форма

Домашняя

Гостевая

Вратарская

Экипировка

Примечания

Литература 
 Великие сборные: Аргентина. Приложение к еженедельнику «Футбол». Выпуск № 9 (45). 2009 год

Ссылки 

 Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины
 Статистика выступлений сборной

Аргентина
Футбол в Аргентине
 
Аргентина